Lekkerland se poate referi la:

 Lekkerland Convenience, companie de distribuție de bunuri de larg consum din România
 Nieuw-Lekkerland, localitate în provincia Olanda de Sud, Țările de Jos

Dezambiguizare
Nume proprii